Висленского лесничества — посёлок в Бобровском районе Воронежской области России.

Входит в состав Слободского сельского поселения.

География 
На территории Висленского лесничества находится памятник природы «Морозовская роща».

Эта территория впервые выделена как памятник природы решением Воронежского облисполкома № 55 от 21 января 1969 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района